Pierre Crinon (né le  à Reims en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace.

Biographie 
Crinon commence le hockey dans le club de sa ville natale les Flammes bleues de Reims. En jeune, il rejoindra ensuite le club alpin des Diables rouges de Briançon. Il fera une première année sénior. Avant de quitter le club pour évoluer sous les couleurs des Ducs de Dijon l'année suivante.  En 2014, après avoir connu sa première sélection en équipe de France il part aux États-Unis pour tenter sa chance dans les ligues juniors. Il arrive donc en USHL, après avoir été drafté par les Musketeers de Sioux City. Il n'effectuera qu'un match dans la franchise de l'Iowa avant de rejoindre les IceRays de Corpus Christi. Contacté à l'intersaison suivante par les Rapaces de Gap il signe chez les champions de France en titre. Après 4 saisons, un titre de Champion de France dans les Alpes et une sélection aux championnats du monde senior, Crinon rejoint en 2019 les Dragons de Rouen.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2012-2013 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 18 || 0 || 2 || 2 || 12 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Rapaces de Gap U22 || France U22 || 12 || 2 || 3 || 5 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 21 || 0 || 1 || 1 || 31 || 8 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2013-2014 || Ducs de Dijon U22 || France U22 || 7 || 1 || 10 || 11 || 5 || 3 || 4 || 1 || 5 || 6
|-
| 2014-2015 || Musketeers de Sioux City || USHL || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || IceRays de Corpus Christi || NAHL || 42 || 3 || 7 || 10 || 108 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2015-2016 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 18 || 0 || 3 || 3 || 24 || 11 || 0 || 2 || 2 || 44
|-
| 2015-2016 || Rapaces de Gap U22 || France U22 || 3 || 2 || 1 || 3 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 23 || 1 || 7 || 8 || 20 || 16 || 1 || 2 || 3 || 16
|-
| 2017-2018 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 42 || 1 || 6 || 7 || 88 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2018-2019 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 22 || 1 || 5 || 6 || 58 || 10 || 0 || 3 || 3 || 8
|-
| 2019-2020 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 33 || 5 || 12 || 17 || 42 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 22 || 1 || 10 || 11 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Dukla Trenčín || Extraliga Slo. || 28 || 0 || 3 || 3 || 99 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 10 || 2 || 7 || 9 || 32 || 13 || 1 || 1 || 2 || 60
|-

Au niveau international 

|-
|2012|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1A ||5||0||0||0|| 6||-5|| align="left"| 
|-
|2013|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1A ||5||0||5||5|| 6||-1|| align="left"| 
|-
|2013 || align="left"| Championnat du monde junior D1A ||5||1||1||2|| 20||-2|| align="left"| 
|-
|2014 || align="left"| Championnat du monde junior D1B ||5||0||2||2|| 18||-1|| align="left"| 
|-
|2015 || align="left"| Championnat du monde junior D1B ||5||0||2||2|| 4||2|| align="left"| 
|-
|2019 || align="left"| Championnat du monde ||3||0||0||0|| 2||-1|| align="left"|  place

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en août 1995
Naissance à Reims
Défenseur de hockey sur glace
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur des Musketeers de Sioux City
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur des IceRays de Corpus Christi
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du HC Dukla Trenčín